Pfaffenbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Pfaffenbichler (* 1961), österreichischer Skirennläufer
 Heidelinde Pfaffenbichler (* 1972), österreichische Schauspielerin
 Hubert Pfaffenbichler (1942–2008), österreichischer Maler und Bildhauer
 Norbert Pfaffenbichler (* 1967), österreichischer Künstler, Filmemacher und Kurator
 Paul Pfaffenbichler (1925–2003), österreichischer Architekt